Дмитрий Матковский:
 Матковский, Дмитрий Леонтьевич (1939—2013) — молдавский советский писатель, поэт, народный депутат СССР.
 Матковский, Дмитрий Матвеевич (род. 1961) — советский и российский музыкант, писатель и художник.